Oula (kinesiska: 欧拉, 欧拉乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 290 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Oula är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Oula består i huvudsak av gräsmarker.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina